Die Tilia Slovenia Open 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 10. bis 15. August 2015 in Portorož stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 149 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 136 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Piran